Seznam rek po dolžini.

Seznam rek, daljših od 1000 km 

Opombe:
Kadar podatku o dolžini reke sledi zvezdica (*), je ta povpreček dolžin, zbranih iz različnih virov. Če so razlike med viri znatne, so namesto tega navedene vse dolžine.
Tako Nil kot Amazonko imamo lahko za najdaljšo reko na Zemlji. Amazonka je najdaljša v primeru, da njen tok merimo po daljši poti okrog juga otoka Marajó. Nekateri pripisujejo največjo dolžino Nilu, Amazonki pa najmočnejši tok.
Slovenska imena sledijo Seznamu tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Od v njem nenavedenih imen so nekatera slovenjena, druga ne.
Delež porečja po državah je lahko predmet razprav (tudi zaradi mejnih sporov) ali celo neznan.

Velikost